Propellerturbine steht für:

 Turboprop, Kurzbezeichnung für das Propellerturbinenluftstrahltriebwerk
 Variante der Kaplan-Turbine (Wasserturbine) ohne Flügelverstellung